Tadeusz Gałecki (1868-1941) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Gałecki (1871-1937) – pisarz i publicysta posługujący się literackim pseudonimem Andrzej Strug